Jądrowy rezonans magnetyczny
 Ministerstwo Rolnictwa
 Obrazowanie rezonansu magnetycznego
 Spektroskopia NMR
 skrót języka marathi (ISO 639-1)